Cet article présente la liste des villes de Trinité-et-Tobago.

Articles connexes 
Trinité-et-Tobago

Trinité-et-Tobago
Liste en rapport avec Trinité-et-Tobago